Hülk ist der Familienname folgender Personen:

 Sebastian Hülk (* 1975), deutscher Schauspieler
 Walburga Hülk-Althoff (* 1953), deutsche romanistische Literaturwissenschaftlerin